Калеб — царь Аксума, правивший в первой половине VI века, предположительно с 514 по 530 годы. При нём Аксумское царство, являясь христианским союзником Византийской империи, находилось на вершине своего могущества.

Около 520 года, по просьбе императора Юстина I, совершил поход в йеменское государство химьяритов, правитель которых Зу Нувас преследовал христиан. В том походе был освобождён и город Наджран, о чём упоминается в житии епископа Григория Омиритского.

В различных источниках имя Калеба указывается по-разному. Его тронное имя Элла-Ацбыха (Элла-Асбаха) в передаче через греческие источники передаётся как  у Иоанна Малалы,  у Прокопия Кесарийского,  у Козьмы Индикоплова; встречаются и другие варианты. В современных исследованиях чаще встречается форма Калеб, восходящая к эфиопскому переводу «Деяний Арефы».

Православная церковь отмечает память блаженного затворника Елезвоя Эфиопского 6 ноября.

См. также 
 Монеты Аксумского царства
 Список аксумских царей

Примечания

Литература 
 
 
 

Святые по алфавиту
Святые Эфиопии
Христианские святые VI века
Цари Аксума
Правители Африки VI века